Miejscowości w USA:
 Malone – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Malone – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Malone – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Malone – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
 Malone – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor

Gminy w USA:
 Malone (ang. Malone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Malone (ang. Malone Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin

en:Malone